Золотолобый меланерпес () — птица из семейства дятловых.

Описание 
Золотолобый меланерпес длиной 27 см и весом до 87 г. Длина крыльев у самки составляет до 12,7 см, у самцов — до 13,3 см. Длина клюва у самцов составляет 32,2 мм, у самок — до 28,3 мм. У птицы жёлтый лоб поверх клюва. Окрас головы и тела серого цвета, затылок оранжево-красноватый. Рисунок крыльев представляет собой чёрно-белые полосы. У самца на макушке имеется красное пятно.

Распространение 
Золотолобый меланерпес распространён в центральноамериканских государствах Белиз, Сальвадор, Гватемала, Гондурас, Никарагуа, а также в восточной Мексике и в американских штатах Техас и Оклахома. Он обитает в лесах, а также в парках и садах.

Питание 
Птица ищет корм преимущественно в верхней кроне деревьев. Его питание состоит преимущественно из насекомых, включая жуков и муравьёв, а также из семян, желудей, диких фруктов и ягод.

Размножение 
Гнездится в дуплах деревьев.

Примечания

Литература 
 Donald and Lilian Stokes: Stokes Field Guide to Birds: Eastern Region. Little, Brown and Company, Boston 1996, ISBN 0-316-81809-7.

Дятлы-меланерпесы
Животные, описанные в 1829 году
Птицы Центральной Америки